Rodzina Anoaʻi:
 Afa Anoaʻi Sr.
 Afa Anoaʻi Jr.
 Lloyd Anoaʻi
 Matt Anoaʻi
 Reno Anoaʻi
 Rodney Anoaʻi (Yokozuna)
 Sika Anoaʻi